

Persone 

Achille Menotti Luppi – politico italiano.
Costantino Luppi – numismatico italiano.
Davide Luppi – calciatore italiano.
Daniele Luppi – compositore e musicista italiano.
Ermenegildo Luppi – scultore italiano.
Federica Luppi – astrofila italiana.
Federico Luppi – attore argentino.
Gianluca Luppi – allenatore di calcio ed ex calciatore.
Livio Luppi – allenatore di calcio ed ex calciatore.
Michele Luppi – cantante italiano.
Oreste Luppi – basso italiano.

Personaggi 

Luppi Antenor – personaggio di Bleach.